Гварамия — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Известные носители
 Гварамия, Алеко Алексеевич (род. 1940) — ректор Абхазского государственного университета, профессор, доктор физико-математических наук.
 Гварамия, Николоз (род. 1976) — грузинский юрист и политический деятель, экс-генеральный директор телеканала «Рустави 2».
 Гварамия, Отар Феофанович (1920 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Гварамия, Пётр Андреевич (1907 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Гварамия, Шалва Парнович (1910 — ?) — Герой Социалистического Труда.